Kesseltobelbach ist ein Gewässername:

 Kesseltobelbach (Marbach), rechter Zufluss des Marbachs in Faurndau, Stadt Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kesseltobelbach (Obere Argen), linker Zufluss der Oberen Argen bei Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg